Персоналии:
 Липскомб, Гленард (1915—1970) — конгрессмен от штата Калифорния, в честь которого названа многоцелевая атомная подводная лодка ВМФ США USS Glenard P. Lipscomb (SSN-685).
 Липскомб, Мэнс (1895—1976) — американский блюзовый певец, гитарист.
  (—) — американский бейсболист.
 Липскомб, Смит Абнер — государственный секретарь республики Техас.
 Липскомб, Сюзанна (род. 1978) — британский историк.
 Липскомб, Уильям Нанн (1919—2011) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1976 года.
 Липскомб, Уильям — американский религиозный деятель.
  (род. 1980) — канадский актёр.
Топонимы:
 Липскомб () — округ в США на северо-восточной оконечности штата Техас.
 Липскомб () — город в Техасе, административный центр одноимённого округа.

Примечания